

Geografia

Austria 
 Alberndorf im Pulkautal – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn
 Alberndorf in der Riedmark – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Urfahr-Umgebung

Niemcy 
 Alberndorf – dzielnica gminy Sachsen bei Ansbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach